Kościół Matki Bożej Łaskawej w Toruniu – świątynia katolicka w jurysdykcji parafii Matki Bożej Łaskawej w Toruniu.

Lokalizacja 
Kościół znajduje się w lewobrzeżnej części miasta, w dzielnicy Czerniewice, przy ulicy Włocławskiej 256, w sąsiedztwie mostu autostradowego.

Historia 

Budowę kościoła rozpoczęto w 1983 roku. W 1999 roku wykonano dzwonnice i umieszczono na niej 430 kilogramowy dzwon. Dzwon został poświęcony przez papieża Jana Pawła II w 1999 roku.

Parafia 28 sierpnia 1984 otrzymała wezwanie Matki Bożej Łaskawej, a 27 sierpnia 2010 otrzymała nowego współpatrona: Św. Josemarię.

Proboszczowie 
Proboszczem parafii w latach 1985 - 2013 był ks. Leon Ulatowski.

Zobacz też 
 Budowle sakralne w Toruniu
 Religia w Toruniu

Przypisy 

Matki Bożej Łaskawej
Świątynie pod wezwaniem Matki Bożej Łaskawej
Budynki w Polsce oddane do użytku w 2003